Лапин, Борис: Лапин, Борис Аркадьевич (1921—2020) — советский и российский учёный, академик АМН СССР (1974) и РАН (2013).
 Лапин, Борис Матвеевич (1905—1941) — русский советский поэт, сценарист и прозаик, военный корреспондент.
 Лапин, Борис Фёдорович (1934—2005) — русский советский писатель-фантаст, редактор и киносценарист.